Васи́лий Рома́нов: Романов, Василий Александрович (1907—1989) — князь.
 Романов, Василий Игнатьевич (1934—2020) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Романов, Василий Михайлович (1910—1987) — Герой Советского Союза.
 Романов, Василий Никитич (?—1602) — стольник.
 Романов, Василий Павлович (1799—1874) — генерал-лейтенант флота.
 Романов, Василий Романович (1875—1919) — русский революционер, борец за установление советской власти в Сибири.